14. Светско првенство у одбојци за жене 2002. (-{2002 FIVB Women's World Championship}-) је одржано у Немачкој од 30. августа до 15. септембра 2002. На првенству су учествовале 24 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 4 групе по 6 екипа.

Финални меч је одигран између Италије и САД-а. Златну медаљу је освојила репрезентација Италије, сребрну САД и бронзану репрезентација Русије.

Земље учеснице 
За првенство су се квалификовале следеће репрезентације:

 

Све репрезентације су дошле на првенство играјући квалификације осим репрезентације Немачке која се квалификовала као домаћин првенства и репрезентације Кубе званичног првака света.

Градови домаћини

Први круг 

Формиране су 4 групе по 6 екипа.

Група A - Минстер

Група Б - Шверин

Група Ц – Риза и Дрезден

Група Д - Лајпциг

Други круг

Група Е – Бремен

Група Ф - Штутгарт

Група Г - Риза

Финални круг

Четвртфинале

5. – 8. место

7. место

5. место

1. – 4. место

Полуфинале

3. место

Финале

Коначни пласман учесника

Коначан пласман

Награде 
 Најбоља играчица (MVP):  Елиса Тогут
 Најбољи поентер:  Јумилка Руиз
 Најбољи смечер:  Јелизавета Тишченко
 Најбољи блокер:  Данијеле Скот-Аруда
 Најбољи сервер:  Ненси Кариљо
 Најбољи одбрамбени играч:  Ко Ки-Лан
 Најбољи примач:  Ко Ки-Лан
 Најбољи дизач:  Марсел Родригеш

Спољашње везе 
 Резултати 
 ФИВБ

Светска првенства у одбојци за жене
Одбојка у 2002.
Одбојка у Немачкој